Името Чуково носят две български села:

 Чуково, област Габрово
 Чуково, област Кърджали